Иванчич () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Иванчич, Иван (1937—2014) — югославский легкоатлет и тренер
 Иванчич, Томислав (1938—2017) — католический священник, доктор богословия, декан, профессор Загребского университета, основатель агиотерапии.